Sir Ywain – cavaliere della Tavola Rotonda
 Sir Ywain il Bastardo – altro cavaliere della Tavola Rotonda
 9501 Ywain – asteroide del sistema solare